

Presentación previa 
Hsieh Cheng-peng y Yang Tsung-hua eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Marco Chiudinelli y Teimuraz Gabashvili ganaron el título tras derrotar en la final Ruan Roelofse y Yi Chu-huan.

Cabeza de serie 

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Cuartos de final)
  Bradley Mousley /  Luke Saville (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Steven de Waard /  Ben McLachlan ''(Primera ronda)
  David O'Hare /  Joe Salisbury ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Gimcheon 2017